

Société et culture 
 Dougie est un prénom américain.
 Dougie est le nom d'un personnage de la série d'animation .

Danse 
 Le  est une danse hip-hop.